Эсхин:

 Эсхин (389 до н. э.—314 до н. э.) — древнегреческий государственный деятель, один из десяти аттических ораторов.
 Эсхин из Сфетта (ок. 425 до н.э.—ок. 350 до н.э.) — древнегреческий философ.
 Эсхин — один из Тридцати тиранов Афин 404—403 годов